Rzeki:
 Wiazynka – rzeka na Białorusi

Miejscowości:
 Wiazynka – wieś w rejonie mińskim obwodu mińskiego Białorusi
 Wiazynka – wieś w rejonie mołodeczańskim obwodu mińskiego Białorusi
 Wiazynka – wieś w rejonie wilejskim obwodu mińskiego Białorusi